Bezdědice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Bezdědice, Ortsteil von Bělá pod Bezdězem, Okres Mladá Boleslav
 Bezdědice, Ortsteil von Hostomice pod Brdy, Okres Beroun